

Geografie

Nederland 
 Heusden (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant
 Heusden (vestingstad), een vestingstad in deze gemeente
 Kasteel Heusden, een kasteel in deze gemeente
 Oudheusden, een dorp in deze gemeente
 Land van Heusden, een voormalig bestuurlijk gebied van Graafschap Holland
 Heusden (Asten), een kasteel-kerkdorp in de gemeente Asten (Noord-Brabant)
 Achterste-Heusden, een gehucht in deze gemeente
 Voorste-Heusden, een gehucht in deze gemeente

België 
 Heusden (Limburg), een plaats en deelgemeente van Heusden-Zolder in Belgisch-Limburg
 Heusden (Oost-Vlaanderen), een burchtdorp (ook: Heusdendorp) en deelgemeente van Destelbergen (Oost-Vlaanderen)
 Heusden (Kerkom-bij-Sint-Truiden), een verdwenen gehucht in de gemeente Sint-Truiden (Belgisch Limburg)

Frankrijk 
 Houdain-lez-Bavay (Nederlands: Heusden-bij-Beuken), een kasteel-kerkdorpje in Frans-Vlaanderen
 Hesdin (Nederlands: Heusden), een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais

Personen 
 Arjan van Heusden, voormalig profvoetballer
 Jan van Heusden, proost St.-Donaas in Brugge
 Piet van Heusden, voormalig amateurwielrenner
 Wout van Heusden, beeldend kunstenaar
 Alfons van Heusden, illustrator en vormgever
 Annet van Heusden, acteur
 Jacob van Heusden, predikant
 Albert Ascanius van Heusden, hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde
Zinho Vanheusden, voetballer

Zie ook 
 Leusden, (ook: Lheusden) een gemeente in Utrecht
 Opheusden, (ook: Heusden) de hoofdplaats van de gemeente Neder-Betuwe (Gelderland)
 Markies van Heusden, een Nederlandse adellijke titel, toegekend aan de Ierse familie Le Poer Trench
 Station Heusden, een voormalige spoorweghalte in de Belgische gemeente Heusden-Zolder
 Heusdensch Kanaal, een kanaal tussen de Bergsche Maas en de Afgedamde Maas
 Hosdent-sur-Mehaigne, (ook: Heusdent) een gehucht te Latinne in de gemeente Braives (Luik)
 Heusdenhout, wijk in de gemeente Breda